Гаухар Ерсайыновна Наурызова (род. 15 октября 2000, Актау) — казахстанская фигуристка, выступающая в танцах на льду с Бойнсагуром Датиевым. Они — чемпионы Казахстана (2016,2018,2021). 

Гаухар родилась в Актау, обучалась в местной средней школе №23. Начала заниматься фигурным катанием в одиннадцать лет. В 2016 году образовала танцевальную пару с Бойнсагуром Датиевым, с которым тренировалась в Москве под руководством Александра Жулина. Затем их тренером стала Анжелика Крылова.

Личный рекорд пары на международном уровне был установлен в рамках Мемориал Дениса Тена 2021, где фигуристы заняли седьмое место, набрав за два проката 130,10 баллов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Казахстана